Kun Miklósné (1919–?) orosz-szovjet orvos, születési neve: Olga Alekszandrovna Szerjagova, Kun Miklós sebészorvos felesége, Kun Miklós történész anyja
Kun Miklósné (1947–2015) irodalomtörténész, műfordító, kritikus, születési neve: Gereben Ágnes, Kun Miklós történész felesége